Baubigny (Côte-d'Or)
 Baubigny (Manche)